Ме́ликов (, ) — фамилия армянского или тюркского происхождения, распространённая на Кавказе, и имевшая хождение в Северо-Восточной Руси с XV—XVII веков.

Фамилии с этой основой встречаются у армян (, Меликьянц, , иногда русифицированное Меликов, Меликзадаев), осетин (), азербайджанцев (Мелик-задэ, Меликов, Меликли, Меликбейли), грузин (Меликишвили), русских и народов Дагестана (Меликов, ) и т. д.

Фамилия некоторых русских родов Меликовых и Милюковых возводятся к Семену Мелику, погибшему в 1380 году на Куликовом поле. Возможно, прозвище свидетельствует о том, что это — выходец из тюркоязычной кавказской среды, так как титул мелик от арабского «малик» (царь) был характерен для тюркоязычной знати в XIII — XIV веках. Фамилии армянского происхождения с основой «мелик» также могут быть образована от такого титула; в частности, составные фамилии, начинающиеся с этого слова, носят потомки наследственных старост провинции Нахичевань; в то же время составная фамилия Лорис-Меликов восходит к правителю города Лори по имени Мелик.

Женская форма — Меликова.

Известные носители 
 Меликов, Аветис Герасимович — генерал-майор (1897), участник Русско-турецкой (1877—1878) войны.
 Меликов, Аждар Дадаш оглы (1889—1921) — революционер, участник борьбы за установление Советской власти в Азербайджане.
 Меликов, Аладдин Мехман оглы (род. 1982) — азербайджанский учёный.
 Меликов, Ариф Джангир оглы (1933—2019) — азербайджанский композитор.
 Меликов, Асиф (род. 1971) — азербайджанский тяжелоатлет, бронзовый призёр чемпионата мира 1997 года.
 Меликов, Владимир Арсеньевич (1897—1946) — советский военный деятель, военный историк и теоретик, генерал-майор.
 Меликов, Гарегин Степанович - в 1910 году, коллежский советник  прокурорского надзора Елисаветпольского окружного суда
 Меликов, Георгий Александрович (1925—2014) — советский поэт, переводчик и прозаик.
 Меликишвили, Георгий Александрович (1918—2002) — грузинский историк, академик.
 Меликов, Григорий Александрович (род. 1976) — российский футболист, вратарь.
 Меликов, Джавад — инженер, изобретатель и футуролог. Ктитор армянской церкви Святого Григория Просветителя в Баку
 Меликишвили, Иван Андреевич (1915 — неизвестно) — бригадир колхоза «Коммунизмис Гзит» Цителицкаройского района Грузинской ССР. Герой Социалистического Труда.
 Меликов, Иса Фазиль оглы (род. 1980) — азербайджанский композитор.
 Меликов, Искендер Наджафович (1911—1971) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Меликов, Леван Иванович (1817—1892) — князь, генерал от кавалерии, первый начальник Дагестанской области (с 1860 по 1880 год).
 Меликов, Мамед-Паша Мамед-Гусейн оглы (1912 — ?) — советский машиностроитель, Герой Социалистического Труда.
 Меликов Моисей (Мовсес) Егорович (1818 — после 1896) — крупный армянский портретист и автор первых жанровых картин. Племянник генерала П. М. Меликова
 Меликов, Николай Леванович (1867—1924) — князь, русский офицер, генерал-майор, сын Левана Меликова
 Меликов, Павел Моисеевич (1771—1848) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.
 
 Меликов, Раиль Надир оглы (род. 1985) — азербайджанский футболист.
 Меликов, Салман Али оглы (1912 — ?) — советский азербайджанский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Меликов, Сергей Алимович (род. 1965) — российский военный, генерал-полковник, ВРИО главы республики Дагестан (с 5 октября 2020 года).
 Меликов, Феликс Гасанович (род. 1945) — российский хоровой дирижёр, педагог.
 Меликов, Фируз Али-Оглы (1902—1965) — учёный в области овцеводства и козоводства, академик ВАСХНИЛ.
 Меликов, Хадзибатыр Хазретович (род. 1926) — профессор СОГУ имени К. Хетагурова.
 Меликов, Ханлар Гамидович (1923—1999) — азербайджанский и советский музыковед, кандидат искусствоведения, участник Великой Отечественной войны.

Составные фамилии 
 Бажбеук-Меликов, Александр Александрович (1891—1966) — советский живописец, художник и колорист армянского происхождения.

См. также

Примечания